Бифиллиды  — семейство насекомых инфраотряда Кукуйиформные из отряда жесткокрылых.

Описание 
Жуки длиной около 1,4—8,5 мм.
Распространены всесветно. Живут под корой мёртвых деревьев и питаются грибами.

Палеонтология 
Древнейшие представители семейства были найдены в верхнемеловом таймырском янтаре.

Классификация 
Около 200 видов. Семейство Biphyllidae было выделено в 1861 году крупным американским энтомологом Джоном Леконтом (1825—1883; описал более 5000 видов жуков). На территории России зарегистрировано 7 (или 8) видов из 2 родов.

 Род Althaesia Pascoe, 1860
 Род Anchorius Casey, 1900
 Род Anobocoelus Sharp, 1900
 Род Biphyllus Dejean, 1821
 Biphyllus lunatus (Fabricius, 1792)
 Род Diplocoelus Guérin-Ménéville, 1844
 Род Euderopus Sharp, 1900
 Род Eurhanius Reitter, 1877
 Род Gonicoelus Sharp, 1900

Примечания

Литература 
 Cline, A. R. Shockley, F. W. (in press): Biphyllidae LeConte, 1861. In: Beutel, R.G.; Leschen, R. A. B. (eds.) Handbuch der Zoologie. Band IV, Teilband 38, vol. 2. De Gruyter, Berlin.
 Goodrich, M. A.; Springer, C. A. 1992: A revision of the family Biphyllidae (Coleoptera) for America, north of Mexico. Coleopterists bulletin, 46: 361—377.

Ссылки 
 Biphyllidae на сайте www.zin.ru
 Biphyllidae на сайте bugguide.net
 Biphyllidae на сайте www.biolib.cz
 Biphyllidae на сайте Paleobiology Database
 Biphyllidae на сайте SYNOPSIS OF THE DESCRIBED COLEOPTERA OF THE WORLD

Разноядные жуки
Семейства насекомых